Понтий () e старо фамилно име и мъжко малко име от самнитски произход в Древен Рим.

 Име на Понтийска Гърция в Понт до Черно море
 Понтийска планина в Мала Азия до Черно море
 Понтийско царство
 Понтийски блата

Познати с това име:

 Херений Понтий, самнитски политик
 Гай Понтий, вожд и генерал на самнитите, 321 пр.н.е. в битката при Каудинийските проходи побеждава римските войски.
 Понтий Телезин († 82 пр.н.е.), самнитски генерал
 Луций Понтий Аквила, народен трибун 45 пр.н.е., един от заговорниците при убийството на Гай Юлий Цезар
 Луций Понтий Ни(грин), претор aerarii 20 г.
 Пилат Понтийски, римски управител на Юдея (26-36 г.) по време на разпъването на Исус Христос
 Гай Петроний Понтий Нигрин, римски консул 37 г. по времето на Тиберий
 Понтий Лабеон (или Лабион), dispensator, брат на Понтий Нигрин
 Марк Понтий Сабин, суфектконсул 153 г.
 Марк Понтий Лелиан Ларций Сабин, суфектконсул 145 г.
 Марк Понтий Лелиан, консул 163 г., легат на Долна Мизия 166/167 г.
 Юний Понтий Прокул, притежава латифундии в град Филипи, 2 век
 Понтий Прокул Понтиан, римски политик, сенатор, консул 238 г.
 Понтий Картагенски, дякон и писател в Картаген, средата на 3 век
 Понтий Фурий Понтиан, легат на провинция Мизия 217 г.
 Понтия, дъщеря на Публий Петроний, съпруга на Марк Ветий Болан

Вижте също 
 Понт

Римски фамилии